Carlos Alberto Peña – calciatore messicano
 Carlos González Peña – calciatore spagnolo
 Carlos Peña – cantante guatemalteco
 Carlos Peña – giocatore di baseball dominicano